|-
| 158801 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158802 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158803 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158804 - ||  || 28 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 158805 - ||  || 28 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158806 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158807 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158808 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158809 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158810 - ||  || 14 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158811 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158812 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158813 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158814 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158815 - ||  || 16 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158816 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158817 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158818 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158819 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158820 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158821 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158822 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158823 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158824 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158825 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158826 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158827 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 158828 - ||  || 17 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 158829 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 158830 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158831 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 158832 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158833 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158834 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158835 - ||  || 28 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158836 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158837 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158838 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158839 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158840 - || 2004 KS || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158841 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158842 - ||  || 13 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158843 - || 2004 NG || 8 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 158844 - ||  || 9 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158845 - ||  || 12 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158846 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158847 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158848 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158849 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158850 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158851 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158852 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158853 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158854 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158855 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158856 - ||  || 17 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 158857 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158858 - ||  || 6 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 158859 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 158860 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158861 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158862 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158863 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 158864 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158865 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158866 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158867 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158868 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158869 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158870 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158871 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158872 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158873 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158874 - ||  || 9 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 158875 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158876 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 158877 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158878 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158879 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158880 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158881 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158882 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158883 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158884 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158885 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158886 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158887 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 158888 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158889 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158890 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158891 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158892 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158893 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158894 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158895 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158896 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158897 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 158898 - ||  || 10 august 2004 ||  || 
|-
| 158899 Malloryvale || 2004 QO || 17 august 2004 || Wrightwood || 
|-
| 158900 - ||  || 22 august 2004 ||  || 
|-